Aron Jóhannsson (1990-), footballeur international américain d'origine islandaise.
 Barði Jóhannsson (1975-), musicien islandais.
 Jóhann Jóhannsson (1969–2018), musicien islandais.

Voir aussi